Segue abaixo uma lista parcial de novas na Via Láctea que têm sido descobertas e registradas desde 1891. Novas são estrelas que explodem violentamente, mas que, diferentemente das supernovas, não destroem a estrela original. É provável que a taxa de novas na Via Láctea seja de aproximadamente 40 por ano, mas destas apenas 10 por ano foram detectadas pelos observadores nos anos 2000. Esta listagem inclui apenas as mais brilhantes e notáveis.

O Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) mantém uma lista mais completa de novas na Via Láctea desde 1612.

Ver também 
 Nova
 Lista de supernovas
 Estrela variável

Notas

Referências

!
Novas